Zápasy českých fotbalových klubů v soutěžích UEFA:

Albánie

Anglie 

 Nejčastější soupeři: Arsenal FC (5x)

Arménie

Ázerbájdžán

Belgie 

 Nejčastější soupeř: RSC Anderlecht (8x)

Bělorusko

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Česko

Dánsko

Estonsko

Faerské Ostrovy

Finsko

Francie 

 Nejčastější soupeř: Olympique Lyonnais (6x)

Gibraltar

Gruzie

Chorvatsko

Irsko

Island

Itálie 

 Nejčastější soupeř: AC Milán (6x)

Izrael

Kazachstán

Kosovo

Kypr

Lichtenštejnsko

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Moldavsko

Německo

 Nejčastější soupeři: FC Bayern Mnichov, FC Schalke 04 (6x)

Nizozemsko

 Nejčastější soupeř: AFC Ajax (7x)

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Řecko 

 Nejčastější soupeř: Panathinaikos FC (9x)

San Marino

Severní Irsko

Severní Makedonie

Skotsko

Slovensko

Slovinsko

Srbsko

Španělsko

 Nejčastější soupeř: FC Barcelona (6x)

Švédsko

Švýcarsko

Turecko

 Nejčastější soupeř: Fenerbahçe SK (6x)

Ukrajina 

 Nejčastější soupeř: FK Dynamo Kyjev (8x)

Wales 

Zápasy českých fotbalových klubů
Česko